Шелейховский — польская фамилия.

Известные носители:
 Шелейховский, Александр Кондратьевич (?—1896) — русский генерал-лейтенант.
 Шелейховский, Владимир Кондратьевич (1825—1887) — русский деятель городского общественного управления Санкт-Петербурга.
 Шелейховский, Георгий Владимирович (1892—1946) — советский экономист, исследователь планировки городов и коммунальной метеорологии. 
 Шелейховский, Кондратий Антонович (1787—1839) — русский педагог; профессор математики.